De grote rietsigaargalhalmvlieg (Lipara lucens) is een vliegensoort uit de familie van de halmvliegen (Chloropidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1830 door Meigen.

Halmvliegen